Даго (остров) — остров в Балтийском море (Хийумаа)
 Даго (народ) — народ в Судане и Чаде
 Даго (комикс) — Аргентинский комикс
 Даго — разновидность меча с узким, средней длины лезвием